We Are What We Are е дебютен студиен албум на българската хевиметъл група Од Крю. Издаден е на 10 ноември 2008 г.

Състав 
 Васил Райков – вокали
 Васил Първановски – китара
 Мартин Стоянов – бас и беквокали
 Боян „Bonzy“ Георгиев – барабани

Песни

Източници 

Албуми на Од Крю
Музикални албуми от 2008 година
Дебютни албуми